Селище міського типу:
 Дружне — Донецька область, Єнакієвська міська рада

Села:
 Дружне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Дружне — Вінницька область, Хмільницький район
 Дружне — Житомирська область, Коростенський район
 Дружне — Запорізька область, Більмацький район
 Дружне — Запорізька область, Оріхівський район
 Дружне — Луганська область, Довжанський район
 Дружне — Рівненська область, Рівненський район
 Дружне — Сумська область, Лебединський район
 Дружне — Херсонська область, Олешківський район
 Дружне — Хмельницька область, Красилівський район

Селище:
 Дружне — Донецька область, Волноваський район